Tentaculata är en klass av kammaneter. Tentaculata ingår i fylumet kammaneter och riket djur. I klassen Tentaculata finns 143 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kammaneter
Tentaculata